Вадим Леонидович Ермолаев (14 февраля 1989, Магнитогорск) — российский хоккеист, крайний нападающий.

Карьера 
Воспитанник магнитогорского хоккея. Начал карьеру в 2007 году в составе магнитогорского «Металлурга», выступая до этого за его фарм-клуб. В своём дебютном сезоне провёл 17 матчей, набрав 2 (1+1) очка, став вместе с клубом бронзовым призёром чемпионата России. В следующем сезоне Ермолаев не сумел набрать ни одного очка в 28 проведённых матчах за «Металлург», тем не менее и бронзовые награды дебютного сезона Континентальной хоккейной лиги, а также стал финалистом Лиги чемпионов.

Сезон 2009/2010 Вадим провёл в клубе Молодёжной хоккейной лиги «Стальные Лисы», вместе с которым стал победителем первого в истории розыгрыша Кубка Харламова, набрав 40 (20+20) очков в 55 матчах. 22 июля 2010 года вместе с партнёром по «Стальным Лисам» Алексеем Ишмаметьевым подписал контракт с астанинским «Барысом». Тем не менее, в сезоне 2010/11 Вадим провёл лишь два матча в КХЛ, в основном выступая в чемпионате Казахстана, в котором он вместе с фарм-клубом «Барыса» стал серебряным призёром.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России 2008.
 Бронзовый призёр КХЛ 2009.
 Финалист Лиги чемпионов 2009.
 Обладатель Кубка Харламова 2010.
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана 2011.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 14 декабря 2011 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск‏
Игроки ХК «Стальные лисы»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Номад»
Игроки ХК «Арлан»
Игроки ХК «Иртыш»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Бейбарыс»
Игроки ХК «Актобе»